Big Ten peut désigner :
 Big Ten Conference
 Big Ten Network
 Big Ten Tournament

Voir aussi 
 
 Big Three